Bleeders est le titre original du film américano-canadien Hémoglobine, réalisé par Peter Svatek en 1997.
 Bleeders est un groupe néo-zélandais de punk hardcore formé en 2002.